Gadag kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Gadag (distrikt), Karnataka, 
Gadag-Betigeri – en stad i Indien

Robotskapade Indienförgreningar